Root (raíz en inglés) puede referirse a:

Informática 
Root, en sistemas operativos del tipo Unix, es el nombre convencional de la cuenta de usuario que posee todos los derechos en todos los modos.
Android rooting, uno de los métodos de acceso root en Android.
.root, pseudodominio de nivel superior de Internet.
ROOT (programa), framework para el desarrollo de aplicaciones de análisis de datos científicos a gran escala.

Lugares 
Root (Lucerna), comuna suiza del cantón de Lucerna.
Root (Nueva York), pueblo ubicado en el condado de Montgomery, estado estadounidense de Nueva York.
Municipio de Root (condado de Adams, Indiana), municipio en el condado de Adams, estado estadounidense de Indiana.
Edificio Root, edificio histórico ubicado en Opa-locka, Florida.

Música 
Root (banda), banda de black metal originada en 1987 en República Checa.

Personas 
Amos Ives Root (1839-1923), empresario estadounidense, fundado de la A. I. Root Company.
Elihu Root (1845–1937), político estadounidense.
Jim Root (1971-), músico estadounidense.
John Wellborn Root, uno de los fundadores de la empresa Burnham & Root.
Stephen Root (1951-), actor estadounidense.